Jules (bier), een Belgisch fruitbier
 Jules (motor), een historisch merk van hulpmotoren
 Jules (pop), een type Belgische speelgoedpop
 Jules, voornaam afgeleid van Julius